Dit artikel geeft een lijst van acteurs en actrices in Costa! de televisieserie.

Hoofdrollen 

 Joey van der Velden was niet te zien in seizoen 4, aflevering 12. Hij was wel te zien in de leader.
 Bas Muijs was in seizoen 4 alleen te zien in aflevering 1 t/m 4. Wel was hij het hele seizoen te zien in de leader.
 Geert Hoes was in seizoen 4 te zien vanaf aflevering 4. Wel was hij het hele seizoen te zien in de leader.

Gastrollen seizoen 1

Gastrollen seizoen 2

Gastrollen seizoen 3

Gastrollen seizoen 4 

Costa!
Costa